Il singolare del torneo di tennis US Indoors 1975, facente parte dei Women's International Grand Prix 1975, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-2, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Margaret Court (semifinali)
 Chris Evert (semifinali)
 Evonne Goolagong (finale)
 Martina Navrátilová (Campionessa)

 Assente
 Assente
 Assente
 Wendy Overton (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Indoors 1975